Jednota Žilina je historický název těchto klubů:
MŠK Žilina – fotbalový klub
MsHK Garmin Žilina – hokejový klub